Piaget se poate referi la:
 Edouard Piaget (1817  1910), entomolog elvețian
 Sir Jean (William Fritz) Piaget (1896  1980), psiholog elvețian
 Solange Piaget Knowles (n. 1986), cântăreață și actriță americană

 Teoria lui Piaget, teorie din cadrul psihologiei dezvoltării elaborată de psihologul elvețian Jean Piaget
 Piaget SA, companie elvețiană de orologerie și de bijuterii de lux